Шкарин — фамилия и топоним:

 Шкарин, Александр Николаевич (1876—1920) — один из первых педиатров России, ординарный профессор и начальник кафедры детских болезней Императорской Военно-медицинской академии.
 Шкарин, Анатолий Викторович (1893—1917) — Георгиевский кавалер; подпоручик; 5 мая 1917.
 Шкарин, Антон Павлович (род. 1982) — российский игрок в пляжный футбол.
 Шкарин, Виталий Александрович — Георгиевский кавалер; поручик; 29 октября 1917 (посмертно).
 Шкарин, Владимир Вячеславович (род. 1977) — ректор Волгоградского государственного медицинского университета.
 Шкарин, Вячеслав Васильевич (род. 1936) — президент Нижегородской государственной медицинской академии.
 Шкарин, Юрий Павлович (род. 1929) — советский и российский учёный в области электроэнергетики, ВЧ-связи.

 Шкарин — хутор в Бобровском районе Воронежской области.

См. также 
 Шкарино